Бенгальский алфавит относится к восточной ветви индийского письма, используется для бенгальского, а также ассамского языков. Сложился в XV веке (в ранних протобенгальских формах засвидетельствован с XI века). На бенгальском пишут слева направо, как и на русском.

Начертание

Гласные

Согласные

Другие знаки

Цифры

Пример текста 

(Статья 1 Всеобщей декларации прав человека)

Примечания

Ссылки 
 Бенгальский алфавит, язык и произношение  На сайте Linguapedia
 бенгальский алфавит
 бенгальский алфавит на сайте Omniglot 
 Бенгальский алфавит, лигатуры, правила чтения  
Сравнение письменностей Индии

Индийское письмо
Бенгальский алфавит
Абугиды